Molecule steht für:
Molecule Island, Insel der Antarktis
 Media Molecule, Spielesoftwarefirma
Siehe auch:
 Molecules
 Molecule Man
 Small molecule
 Molekül